Büdös-kúti-víznyelőbarlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Büdös-kúti-víznyelőbarlang, a Dobogó-tetői-barlang másik neve.
 Büdös-kúti-víznyelőbarlang, a Keserű-berki-víznyelőbarlang másik neve.
 Büdös-kúti-víznyelőbarlang, a Kessler Hubert-barlang másik neve.